Dəymədağlı – centro abitato del distretto di Oğuz, in Azerbaigian
 Dəymədağlı – centro abitato del distretto di Qax, in Azerbaigian